Grunberg är ett efternamn.

Personer med efternamnet
 Arnon Grunberg (1971–), en nederländsk författare av judisk härkomst
 Greg Grunberg (1966–), en amerikansk skådespelare
 Marianne Grunberg-Manago (1921–2013),  en fransk biokemist